El FC Ranger's'' es un club de fútbol de Andorra, de la parroquia de Andorra la Vieja. Fue fundado en 1981 y juega en la Segunda División de Andorra.

 Historia 
Uno de los equipos más grandes del principado fundado en 1981, aunque participa en la liga Andorra desde 1999. Tras dos años en segunda división, la temporada 2001/02 debutó en la máxima categoría. Su trayectoria ha sido ascendente y tras ser subcampeón en 2005, conquistó el título en 2006 y 2007. 

Debutó en competición europea disputando la Copa Intertoto el verano de 2005. A pesar de empatar (1-1) en su partido de debut contra el SK Sturm Graz, fue superado claramente en terreno austríaco por 5-0.

Tras conquistar la liga, la temporada 2006/07 debutó en la Copa de la UEFA, siendo de nuevo eliminado en primera ronda.

Tras revalidar el título liguero, la temporada 2007/08 hizo historia al convertirse en el primer club andorrano en disputar la UEFA Champions League. Su rival, el FC Sheriff Tiraspol de Moldavia, le superó en la primera eliminatoria por 0-3 y 2-0.

Por desgracia, al final de la temporada 2008-09 bajó de categoría. Después de dos temporadas en Segona Divisió el equipo terminó segundo en la temporada 2010-11 y fue promovido (promoción inelegibles- Lusitanos B terminó campeón). En la temporada 2011-12 el FC Ranger en Primera Divisió tras una mala campaña, fue relegado de nuevo en Segona Divisió . Desde entonces, el club juega en la segunda división de Andorra.
 patrocinio :
 Pizzeria Venecia (2004-2006)
 Construccions Buiques (2006)
 Restaurante Camping Valira (2016)
 Assega Assegurances (2022-Presente)

Estadio

 Palmarés 

 Torneos nacionales 
 Primera División de Andorra (2): 2006, 2007
 Supercopa de Andorra (1): 2006
 Segunda División de Andorra (1)''': 2000-01

Fútbol sala 
El club posee una sección de fútbol sala que ha conquistado la Liga Andorra de futsal en 1996, 1997 y 2000.

Temporadas

Récord Europeo

Referencias

Enlaces externos 
 Perfil en UEFA.COM
 Perfil en Weltfussball.de
 Perfil en Transfermarkt.de
 Perfil en National Football Teams.com
 Perfil en Football-Lineups.com

Equipos de la Segunda División de Andorra
Deporte en Andorra la Vieja
Equipos de fútbol fundados en 1981
Equipos de fútbol de Andorra